Opis peut faire référence aux sens suivants.

Géographie 
 Opis, cité antique situé près du Tigre, non loin de Bagdad, en Asie.

Mythologie 
Dans la mythologie grecque :
 Opis, une Néréide.